El término Krasnogórovka () o Krasnogórivka (en ucraniano: Красного́рівка) puede referirse a:

Krasnogórovka (Krasnodar), localidad de Rusia.

Krasnogórivka (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Krasnogórivka (Marinka, Donetsk), localidad del raión de Marinka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Krasnogórivka (Yasynuvata, Donetsk), localidad del raión de Yasynuvata del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Krasnogórivka (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.